ODC peut faire référence à :
 OpenDocument, un document ouvert en informatique,
 ornithine décarboxylase, une enzyme en bactériologie,
 One Day Cup, se dit d'une compétition se déroulant sur une seule et même journée,
 , un club de football néerlandais du Brabant-Septentrional,
 Objecteur de conscience.